est une expression anglaise signifiant « le traqueur ». Elle peut faire référence à :
 , un téléfilm canadien de , diffusé en 2000 ;
 , un film australien de , sorti en 2002.

Voir aussi